Torikeskus peut signifier:

 Torikeskus, centre commercial à Jyväskylä
 Torikeskus, centre commercial à  Sastamala
 Torikeskus, centre commercial à  Seinäjoki
 Torikeskus, centre commercial à  Valkeakoski